Ма́нтуриха — топоним в Бурятии:

 Мантуриха — река в Кабанском районе Бурятии, впадает в озеро Байкал.
 Мантуриха — посёлок в Кабанском районе Бурятии.
 Мантуриха — остановочный пункт Восточно-Сибирской железной дороги в Кабанском районе Бурятии.